Julián Grajales kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Julián Grajales, Jiquipilas, Chiapas, 
 Julián Grajales, Copainalá, Chiapas, 
 Julián Grajales, Pantepec, Chiapas,

Se även 
 Francisco Julián Grajales

Robotskapade Mexikoförgreningar